<noinclude>

Тетяна Леонтьєва:
 Леонтьєва Тетяна Олександрівна (бл. 1885-1922) — терористка, учасниця революційного руху в Російській імперії.
 Леонтьєва Тетяна Василівна (. 1984) — сучасна російська письменниця.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок